Лоренцо де Медичи, војвода Урбина (Фиренца, 12. септембар 1492 - Фиренца, 4. мај 1519) је био војвода Урбина. Био је син Пјера ди Лоренца де Медичија и Алфонсине Орсини.

Породично стабло 

Рођени 1492.
Умрли 1519.
Породица Медичи